Тимбукту:

 Тимбукту — древний город в Мали.
 Тимбукту — туарегский язык в Мали и Буркина-Фасо.
 Тимбукту — французский фильм 2014 года.
 Timbuktu — шведский регги-исполнитель.